Prisoners of Pain je drugi studijski album riječke grupe Ugly Leaders. Na albumu se pojavljuju gostovanja od grupe Laufer i repera AD Skylab. Spotovi su izdani za pjesme Drop Your Pussy i Svijet za Nas (RMX). U grupu se pridružio novi član Gigi a DJ R-33 Rock se pojavljuje samo na jednoj pjesmi.

Izvori 

Hrvatski glazbeni albumi
Albumi sastava Ugly Leaders